The Dark Mirror – film del 1920 diretto da Charles Giblyn
 Lo specchio scuro (The Dark Mirror) – film del 1946 diretto da Robert Siodmak
 Dark Mirror – film del 2007 diretto da Pablo Proenza